Припа́док: многозначный термин.

Известные значения 
 Припадок — рассказ А.П. Чехова из сборника Хмурые люди.
 Припадок — см. «пароксизм».